PK (registracijska oznaka), registracijska oznaka Pakistana
 PK (strojnica)